Termenul Ornament poate însemna:

Ornament artistic, în artă, bijuterie
Ornament muzical, variațiuni muzicale a melodiei principale
Ornare biologie, animalele care caută să se înfrumuețeze în timpul împerecherii